LBP steht für:
 Landschaftspflegerischer Begleitplan, ein Planungsinstrument in der Eingriffsregelung
 LittleBigPlanet, ein Computerspiel des Entwicklerteams Media Molecule
 Libanesisches Pfund, Währung des Libanon
 Lipopolysaccharid-bindendes-Protein, ein an der Immunantwort auf gramnegative Bakterien beteiligtes Protein

LBP